Евге́ний Андре́ев:
 Андреев, Евгений Александрович (род. 1995) —  российский волейболист.
 Андреев, Евгений Васильевич (1936—2011) — советский железнодорожный машинист, Герой Социалистического Труда.
 Андреев, Евгений Михайлович (1894—1968) — советский военачальник, генерал-майор СССР (1942), генерал Народного Войска Польского.